Meeresstille und glückliche Fahrt ist der Titel von musikalischen Kompositionen, die auf Gedichten von Johann Wolfgang von Goethe beruhen:

 Meeresstille und glückliche Fahrt (Beethoven) op. 112, Kantate von Ludwig van Beethoven
 Meeresstille und glückliche Fahrt (Mendelssohn) op. 27, Konzertouvertüre von Felix Mendelssohn Bartholdy